Buzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Buzzi (1910–2009), italienischer Filmschaffender, Autor und Architekt
 Andreas von Buzzi (1779–1864), österreichischer Politiker und Schriftsteller
 Angelo Buzzi-Quattrini (1879–1941), österreichischer Bildhauer
 Arturo Buzzi-Peccia (1854–1943), italienischer Komponist und Gesangslehrer
 Carlo Buzzi († 1658), italienischer Architekt
 Emanuele Buzzi (* 1994), italienischer Skirennläufer
 Fabio Buzzi (1943–2019), italienischer Konstrukteur und Motorboot-Weltmeister
 Giovan Battista Buzzi-Cantone (1825–1898), Schweizer Pädagoge und Herausgeber
 Ippolito Buzzi (1562–1634), italienischer Bildhauer
 Michel Buzzi (* 1939), Schweizer Segler
 Paolo Buzzi (1874–1956), italienischer Dichter
 Raffaele Buzzi (* 1995), italienischer Nordischer Kombinierer
 Ruth Buzzi (* 1936), US-amerikanische Schauspielerin
 Tomaso Buzzi (1900–1981), italienischer Architekt und Designer

Siehe auch:
 Buzzi-Quattrini